Sombrero se poate referi la:

 Pălăria mexicană Sombrero

 Film
 1953 Sombrero (Sombrero) – film muzical american, regia Norman Foster
 1959 Sombrero (Сомбреро) – film sovietic pentru copii, regia Tamara Lisițian

 Altele
 Galaxia Sombrero